Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby Union Mężczyzn 2011 – dwunaste mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby union o zasięgu kontynentalnym organizowane przez FIRA–AER mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w pięciu hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 14 do 23 kwietnia 2011 roku. W walce o tytuł mistrzowski wzięły udział cztery zespoły, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Informacje ogólne 
Dwadzieścia osiem uczestniczących reprezentacji zostało podzielonych na cztery hierarchicznie ułożone dywizje – najwyższą czterozespołową i trzy niższe ośmiozespołowe – i rozstawione w nich według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz turnieju kwalifikacyjnym do rozgrywek elity. Mecze we wszystkich dywizjach zostały rozegrane systemem pucharowym w ciągu pięciu meczowych dni pomiędzy 16 a 23 kwietnia 2011 roku. W obecności pięciu tysięcy widzów w zawodach triumfowali Irlandczycy, w niższych dywizjach zwyciężyli odpowiednio Szkoci, Hiszpanie i Serbowie. Mecze o medale były transmitowane w stacji Eurosport.

Trzy najsłabsze europejskie drużyny rywalizowały natomiast w dywizji D w Chorwacji, a zwycięsko z turnieju wyszli gospodarze.

Turniej kwalifikacyjny 
Po raz pierwszy do zawodów przystąpiły wszystkie kraje wchodzące w skład Pucharu Sześciu Narodów. Rywalizowały one w fazie wstępnej podzielone na dwie trzyzespołowe grupy o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Uzyskały go dwie czołowe drużyny z każdej z grup, zespoły z trzecich miejsc zagrały zaś w Dywizji 1.

Grupa A

Grupa B

Elita

Dywizja 1

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja 2

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja 3

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Dywizja D

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy U-18 w rugby union mężczyzn
2011 w rugby union
2011 we Francji
Rugby union we Francji